Hypnotised – album des The Undertones sorti en 1980
 Hypnotised – chanson de Coldplay sorti en 2017

Voir aussi